Шевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эвершед, Джон (1864—1956) — английский астроном.
 Эвершед, Ричард — британский учёный.